UK Championship 2019 – siódmy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2019/2020. Rozegrany został w dniach 26 listopada - 8 grudnia 2019 roku w Barbican Centre w York (Anglia).

Nagrody 
Zwycięzca: 200 000 £
II Miejsce: 80 000 £
Półfinalista: 40 000 £
Ćwierćfinalista: 24 500 £
Runda 4: 17 000 £
Runda 3: 12 000 £
Runda 2: 6 500 £

Najwyższy break turnieju: 15 000 £

Łączna pula nagród: 1 009 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 147  Barry Hawkins
 141, 129, 126  Mark Allen
 140  Lu Ning
 139, 100, 100  Allister Carter
 138  Hossein Vafaei
 137, 136, 131, 131, 119, 110  Li Hang
 136  Alexander Ursenbacher
 135, 127, 121, 111, 106  Yan Bingtao
 135, 129, 124, 123, 116, 115, 108, 106, 103, 103, 100  Stephen Maguire
 135, 107  Matthew Stevens
 134, 130  Daniel Wells
 134, 129, 114  Mark Selby
 134, 124, 121, 114, 103, 103, 100  Gary Wilson
 133, 124, 107, 106  Ronnie O’Sullivan
 133, 124, 102  Mark Williams
 133, 106, 105, 100  Mark Davis
 131, 128, 116, 110, 105, 104, 103, 103, 101, 100  Ding Junhui
 131, 104  Anthony Hamilton
 130, 102  Martin O’Donnell
 130  James Cahill
 129, 111, 101  Michael Holt
 128, 114  Zhao Xintong
 128, 113  Kurt Maflin
 127, 122, 106, 105, 100  Stuart Bingham
 127, 100  Mei Xiwen
 127  Ryan Day
 125, 114, 105  Judd Trump
 124, 123, 103  John Higgins
 124  Luca Brecel

 124  Tom Ford
 123  Si Jiahui
 120, 115, 104  Ricky Walden
 119  Liam Highfield
 118, 103  Kacper Filipiak
 117, 110, 104  Marco Fu
 117  Xu Si
 115, 113, 104  Michael White
 115  David Grace
 114, 113  Nigel Bond
 112, 107  Alan McManus
 107, 105, 101  Neil Robertson
 107, 102  Jimmy Robertson
 107  Sam Baird
 106, 105  David Gilbert
 105  Martin Gould
 104, 104, 102  Jak Jones
 104  Akani Songsermsawad
 104  Liang Wenbo
 104  Zhou Yuelong
 103, 100  Ian Burns
 103  Graeme Dott
 102  Anthony McGill
 102  Craig Steadman
 102  Zhang Jiankang
 101  Jordan Brown
 101  Kyren Wilson
 101  Noppon Saengkham
 100  Mark King

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 UK Championship 2019 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

UK Championship
2019 w Anglii
York
2019 w snookerze